Кайсарово  ()  — село в составе Елховоозёрского сельского поселения Цильнинского района Ульяновской области.

География 
Находится в левобережье Свияги на расстоянии примерно 24 километра на север-северо-восток по прямой от районного центра села Большое Нагаткино. Примыкает с севера к селу Елховое Озеро.

История
Основано в середине XVII века. В 1913 году было 145 дворов и 853 жителя. В 1990-е годы отделение СПК «Волга».

Население
Население составляло 450 человек в 2002 году (чуваши 96%), 399 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Цильнинского района